Skärgård eller Skärgården har flera betydelser.

Skärgård 
 Skärgård, en samling av kustnära skär, holmar och öar och omgivande vattenområde
 Skärgård (tidskrift), en finländsk tidskrift som beskriver livet i skärgården och kustområdena.

Skärgården 
 M/S Skärgården, en färja
 Skärgården, Nagu, en grupp öar i Skärgårdshavet, nära Borstö

Se även 
 Ögrupp
 Skärgårdshavet
 Stockholms skärgård